Il doppio del torneo di tennis Birmingham Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mike Bryan e Bob Bryan che hanno battuto in finale Geoff Grant e T. J. Middleton 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 David Roditi /  Jack Waite (semifinali)
 Mike Bryan /  Bob Bryan (Campioni)

 Doug Flach /  Brian MacPhie (primo turno)
 Paul Rosner /  Grant Silcock (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Birmingham Challenger 1999